włosianka – sztywna tkanina z osnową bawełnianą i wątkiem z włosia końskiego lub ze sztucznego włókna.

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Włosianka – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja.
 Włosianka – przysiółek wsi Wola Wadowska w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne.

Zobacz też 
 włosianka krawiecka
 włosiennica

Przypisy